Lo Castelet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Castellet, Var, kommun i departementet Var, 
 Le Castellet, Alpes-de-Haute-Provence, kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence,